Анфи́са Ива́новна Смело́ва (1939—2010) — советская и чувашская актриса, Заслуженная артистка Чувашской АССР (1975).

Биография 

Анфиса Ивановна Смелова родилась 15 февраля 1939 года в деревне Чебаково Ядринского района, Чувашской АССР.

В 1961 году окончила Московский государственный институт театрального искусства им. Л. В. Луначарского.

33 года проработала в Чувашском академическом драматическом театре. За это время ею были созданы разные по характеру образы. Всё своё профессиональное мастерство она отдавала в раскрытие внутреннего содержания своих героев, многие из которых принесли ей заслуженное признание коллег и большую зрительскую любовь. Среди них Мать Нонки — «Нонкина любовь» (Нонка юратăвĕ) Г. Терентьева, Зана — «Вей, ветерок» (Вĕр, вăштăр çил) Я. Райниса, Лизук — «Пчелка золотая» (Вĕлле хурчĕ — ылттăн хурт) В. Яковлева, Маруся — «Любовь и тыква» (Юратупа кавăн) И. Стаднюка, Марийка — «Солдатская вдова» (Салтак арăмĕ), Васелиса — «Выйди-выйди за Ивана» (Кай-кай Ивана) Н. Айзмана, Улемпи — «Мать солдата» (Салтак амăшĕ) В. Синичкина.

Анфиса Ивановна является прообразом матери монумента Воинской Славы в мемориальном парке «Победа» в Чебоксарах. Из воспоминаний актрисы следует, что головной убор и платье взяли в театре, все остальное было подобрано в краеведческом музее. Головной убор ей был особенно памятен и дорог — именно в нём она в течение 24 лет выходила на сцену в образе Василисы в «Кай, кай, Ивана» Н. Айзмана.

Награды и звания 
 Почётное звание «Заслуженная артистка Чувашской АССР» (1975 г.) — За большие заслуги в развитии национального искусства;
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.);
 Знак «Победитель социалистического соревнования» (1973 г.);
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1988 г.);
 Занесена в книгу Почёта победителей соцсоревнования в честь XXIV съезда КПСС (1971 г.).

Театральные работы 
 «Нонкина любовь» (Нонка юратăвĕ) Г. Терентьева — Мать Нонки;
 «Вей, ветерок» (Вĕр, вăштăр çил) Я. Райниса — Зана;
 «Пчелка золотая» (Вĕлле хурчĕ — ылттăн хурт) В. Яковлева — Лизук;
 «Любовь и тыква» (Юратупа кавăн) И. Стаднюка — Маруся;
 «Солдатская вдова» (Салтак арăмĕ) — Марийка;
 «Выйди-выйди за Ивана» (Кай-кай Ивана) Н. Айзмана — Васелиса;
 «Мать солдата» (Салтак амăшĕ) В. Синичкина — Улемпи.

Примечания

Ссылки 
 Памятники Чувашии, посвященные Победе в Великой, Отечественной войне
 Смелова Анфиса Ивановна | Культурное наследие Чувашии
 75 лет назад родилась Смелова Анфиса Ивановна

Персоналии:Чувашский драматический театр имени К. В. Иванова
Заслуженные артисты Чувашской АССР